Tammi – casa editrice finlandese
Tammi – forma abbreviata inglese del nome proprio di persona Tamara
 Jukka Tammi – giocatore di hockey su ghiaccio finlandese
 Maija Tammi – fotografa finlandese

Pagine correlate
 Tamm